Vasey je lahko:

Priimek 
George Alan Vasey, avstralski general
George S. Vasey, angleško-ameriški botanik

Osebno ime 
Vasey Houghton, avstralski politik in okoljevarstvenik